Falco (cognomen), Romeins cognomen
Falco (geslacht), vogelgeslacht in de familie van de valken
Falco van Maastricht, heilige bisschop
Falco (motorfiets), historisch, Italiaans motorfietsmerk
Falco (zanger), Oostenrijks zanger
Falco Lombardi, Nintendo-personage uit onder andere Lylatwars en Starfox
Falco Luneau, Nederlandse zanger die doorbrak door het winnen van het Radio 538 Demo Duel.
Falco (film), film 2019
Falco (televisieserie), een Franstalige detective